Ford může znamenat:
 Běžné označení pro Ford Motor Company, jejíž název je odvozen od příjmení zakladatele firmy Henryho Forda.
 Ford (anglicky „brod“) je také příjmení rozšířené zejména v anglofonních zemích.

příjmení
 viz Ford (příjmení)

fiktivní postavy
 Ford Prefect, postava v knize Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii

jiné významy
 Ford County (Kansas)
 Fordova nadace
 Fordovo divadlo – místo vraždy amerického prezidenta Abrahama Lincolna
 Fordova-Fulkersonova věta
 Fordův-Fulkersonův algoritmus
 USS Ford – americké válečné lodi

Související články 
 Fort

Externí odkazy